Фучжоу (福州) — городской округ в провинции Фуцзянь (КНР)
 Фучжоу (抚州) — городской округ в провинции Цзянси (КНР)
 Фучжоу — украинский фильм 1993 года.